Мужская сборная Филиппин по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Филиппины на международной баскетбольной арене. Управляется Филиппинской баскетбольной ассоциацией.

Выступления на Олимпийских играх

Выступления на чемпионатах мира

Выступления на Чемпионатах Азии

Состав

Ссылки 
 Сайт Филиппинской баскетбольной ассоциации 

Филиппины
Баскетбол на Филиппинах
Баскетбол